

Događaji

Rođenja

Smrti  
umire Artakserkso I. a na prijestolju ga nasljeđuje sin Kserkso II.